Uvarispora är ett släkte av svampar. Uvarispora ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Uvarispora